Das Dameneinzel der French Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Die Vorjahressiegerin Jeļena Ostapenko schied bereits in der ersten Runde gegen Kateryna Koslowa mit 5:7 und 3:6 aus. In der Open Era der French Open war dies erst das zweite Mal. Bereits 2005 verlor die damalige Titelverteidigerin Anastassija Myskina ihr Auftaktmatch.  Das Finale bestritten Simona Halep und Sloane Stephens, das Halep mit 3:6, 6:4 und 6:1 gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open 2018 fand für die Damen vom 22. bis 25. Mai 2018 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2018